

Кайл — місто, штат Техас
 Кайл — переписна місцевість, штат Південна Дакота

Особи 
  — виконавець хіп-хопу з Каліфорнії